Вулиця Галицька — вулиця в Бучачі
 Вулиця Галицька — вулиця у Винниках
 Вулиця Галицька — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Галицька — вулиця в Золочеві
 Вулиця Галицька — вулиця в Калуші
 Вулиця Галицька — вулиця в Києві.
 Вулиця Галицька — вулиця у Львові.
 Вулиця Галицька — вулиця у Стрию.

Див. також 
 Галицька площа

Вулиці